Okręty US Navy o nazwie USS „Meyer”

 Pierwszy USS „Meyer” (DD-279) był niszczycielem. W służbie w latach 1919-1929.
 Drugi USS „Wayne E. Meyer” (DDG-108) – jest niszczycielem rakietowym. W służbie od 2009 roku.
Zobacz też
 USS „Myers” (APD-105) – szybki transportowiec z okresu II wojny światowej.

Meyer